Adolfo Alsina Maza, polític argentí que fou governador de Buenos Aires (1866-1868) i vicepresident de l'estat (1868-1874) 
 El Partit d'Adolfo Alsina a la província argentina de Buenos Aires, capital Carhué
 El Departament d'Adolfo Alsina a la província argentina de Río Negro, capital Viedma